La competició d'hoquei herba dels Jocs Olímpics d'Estiu 2012 es jugaren a l'Riverbank Arena a Londres (Anglaterra, Regne Unit) des del 29 de juliol a l'11 d'agost de 2012.

Format de competició 
Dotze equips competiren en el torneig Olímpic, que constà de dues rondes. A la primera ronda els equips es dividiren en dos grups de 6 equips i jugaren entre ells, els 2 millors classificats de cada grup jugaren la següent ronda, formada per dues semifinals. Els guanyadors de cadascuna de les semifinals jugaren la final i els perdedors es disputaren la medalla de bronze. Aquest sistema de competició serveix tant per categoria masculina com femenina.

Calendari de classificació

Masculí

Femení

Resultats

Medaller

Competició Masculina

Fase de grups

Grup A

Grup B

Fase Final

Competició femenina

Fase de grups

Grup A

Grup B

Fase Final

Referències

Enllaços externs 

 Field hockey  a London2012.com
 Official FIH website

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
Hoquei sobre herba als Jocs Olímpics